Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internazionali BNL d’Italia 2008/Damen des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2008
2008